Johann Gerhard Helmcke oder Johann-Gerhard Helmcke ist der Name folgender Personen:

* Johann Gerhard Helmcke (Bäcker) (1750–1824), deutscher Bäcker und Getreidehändler
 Johann-Gerhard Helmcke (Biologe) (1908–1993), deutscher Biologe und Hochschullehrer